Chirinda bezeichnet:
 das Chirinda Forest Botanical Reserve, ein Wald in Simbabwe
 Samuel Chirinda (* 1983), mosambikanischer Fußballschiedsrichter
Chirinda, ein Ort nördlich des Polarkreises in der Region Krasnojarsk